Francisco Pérez Martínez – scrittore e giornalista spagnolo
 Héctor Juan Pérez Martínez – cantante portoricano
 Lucas Pérez Martínez – calciatore spagnolo
 Mario Gaspar Pérez Martínez – calciatore spagnolo